Jaar bezeichnet:
 Dscha'ar, Ort im Jemen

Jaar ist der Familienname folgender Personen
 Alfredo Jaar (* 1956), chilenischer Künstler
 Nicolas Jaar (* 1990), chilenischer Musiker

JAAR bezeichnet als Abkürzung:
 Journal of the American Academy of Religion, wissenschaftliche Zeitschrift

JAAR